Малышовка — название  населённых пунктов:

Россия 
 Малышовка — упраздненная деревня в Архангельском районе Республики Башкортостан.
 Малышовка — деревня в Рославльском районе Смоленской области.

Украина 
 Малышовка — село в Староконстантиновском районе Хмельницкой области